Walram I van Meulan, burggraaf van Meulan (eind 10e eeuw)
 Walram I 'Paganus' van Limburg, hertog van Limburg en graaf van Aarlen (1118-1139), hertog Neder-Lotharingen (1128-1139)
 Walram I van Nassau, graaf van Laurenburg, later van Nassau (1176-1198)
 Walram I van Ligny, graaf van Ligny (1281-1288)